

Jogos
 Flipper (ou flíper) - jogo eletromecânico originalmente denominado pinball.
 Fliper - abreviação de "fliperama", estabelecimento destinado ao uso de máquinas do tipo "pinball".

Cinema e televisão
 Flipper - personagem fictícia de um golfinho que protagonizou diversos filme e séries.
 Flipper - filme sobre um golfinho denominado "Flipper".
 Flipper's New Adventure - sequência do filme anterior lançada em 1964.
 Flipper - adaptação para a TV do filme de 1963.
 Flipper - uma refilmagem do filme de 1963 lançada em 1996.

Música
Flipper - banda punk de São Francisco, Estados Unidos.
Die Flippers - grupo alemão.

Pessoas
 Flipper - jogador brasileiro de pólo aquático,
 Henry Ossian Flipper (1856-1940) - primeiro afro-americano a se graduar na Academia de West Point, Estados Unidos.